Tōhō o toho puede referirse a:

 Tōhō, un estudio japonés de cine.
 El Banco Tōhō.
 Tōhō, una ciudad japonesa de la prefectura de Fukuoka.
 Touhou Project, una serie de juegos Shoot 'em up.
 La Universidad de Tōhō, en Tokio.
 El nombre común de la planta Genista scorpius.
 El nombre común de la planta Ulex europaeus.